Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 59001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 1998 do 3 października 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

59001-59100

59101-59200

59201-59300

59301-59400

59401-59500

59501-59600

59601-59700

59701-59800

59801-59900

59901-60000

Przypisy 

Lista planetoid 059001-060000